Юдиха — село в Тюменцевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Юдихинского сельсовета.

История 
Основано в 1823 году. В 1928 году состояло из 477 хозяйств, основное население — русские. Центр Юдихинского сельсовета Кипринского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тюменцевского района